Косбармак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Косбармак — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Косбармак — село в Улытауском районе Карагандинской области.